L'édition 2022 du tournoi de tennis de Bucarest se déroule du 12 au  sur terre battue en extérieur. Elle appartient à la catégorie WTA 125.

Irina-Camelia Begu remporte le tournoi en simple. En finale, elle bat Réka Luca Jani, décrochant à cette occasion son deuxième titre dans cette catégorie.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Aliona Bolsova et Andrea Gámiz.

Faits marquants

Forfaits 
  Mirjam Björklund, remplacée par  María Carlé
  Jule Niemeier, remplacée par  Jaimee Fourlis
  Nuria Párrizas Díaz, remplacée par  Erika Andreeva
  Arantxa Rus, remplacée par  İpek Öz

Contexte 
Après l'invasion de l'Ukraine par la Russie fin février, les instances dirigeantes internationales du tennis autorisent les joueuses de Russie et de Biélorussie à participer aux tournois, mais pas sous le drapeau de leur pays, jusqu'à nouvel ordre.

Lauréates 
La Roumaine Irina-Camelia Begu remporte le deuxième titre de sa carrière en catégorie WTA 125 en dominant en finale la Hongroise Réka Luca Jani.

En double, la paire Aliona Bolsova / Andrea Gámiz remporte le titre.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Bucarest
 Saison 2022 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2022
Bucarest
Sport en Roumanie en 2022
Tennis en septembre 2022